Alex Russell (1987) – attore australiano
Alex Russell (1922-2014) – calciatore irlandese
Alex Russell (1944) – calciatore britannico
Alex Russell (1973) – calciatore britannico